Stora Mosstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Mosstjärnen (Holmedals socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Stora Mosstjärnen (Karlanda socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (2 ha)

Se även
Mosstjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn